Walcher steht für:
 Walcher (Gemeinde Mautern), Ortsteil der Gemeinde Mautern in Steiermark, Bezirk Leoben, Steiermark
 Walcher von Molthein, österreichisches Adelsgeschlecht

Walcher ist der Familienname folgender Personen:
 Achim Walcher (* 1967), österreichischer Skilangläufer
 Alfred Bernhard-Walcher (* 1948), österreichischer Archäologe und Historiker
 Alfred Walcher von Molthein (1867–1928), österreichischer Kunsthistoriker und Kunstsammler
 Christian Walcher (* 1980), italienischer Eishockeyspieler
 Felix Walcher (* 1967), deutscher Chirurg und Orthopäde
 Franz Walcher (1897–1950), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Fridolin Walcher (* 1951), Schweizer Fotograf
 Heinrich Walcher (* 1947), österreichischer Maler und Musiker
 Jacob Walcher (1887–1970), deutscher Politiker (SPD, KPD, KPD-O, SAPD, SED) und Gewerkschafter
 Josef Walcher (1954–1984), österreichischer Skirennläufer
 Joseph Walcher (1719–1803), österreichischer Jesuit, Mathematiker und Physiker
 Konrad Walcher (1871–1928), österreichischer Geistlicher und Politiker (CSP)
 Kurt Walcher (1891–1973), deutscher Rechtsmediziner und Hochschullehrer
 Leopold Walcher von Molthein (1824–1911), österreichischer Diplomat
 Livia Walcher (* 2000), deutsche Schauspielerin
 Luis Walcher (* 1974), Vizebürgermeister von Bozen
 Lukas Walcher (* 1990), österreichischer Schauspieler
 Maria Theurl-Walcher (* 1966), österreichische Skilangläuferin und Sportfunktionärin
 Sebastian Walcher (* 1981), österreichischer Übersetzer
 Thomas Walcher (* 1941), deutscher Physiker
 Wilhelm Walcher (1910–2005), deutscher Physiker
 William Walcher († 1080), Bischof von Durham

Siehe auch:
 Walcha
 Walchner